Taddei pode referir-se a:

 Alvamar Taddei – atriz brasileira;
 Fernando Taddei – falecido sacerdote católico ítalo-brasileiro;
 Giuseppe Taddei – barítono italiano;
 Rodrigo Taddei – futebolista brasileiro;
 Vílson Taddei – ex-futebolista brasileiro.

Desambiguações de sobrenomes